Geografia:
 Puig d'en Roure: cim del municipi de Quart (Gironès)
 Puig d'en Roure: cim dels municipis de Beuda i Sales de Llierca (Garrotxa)
 Puig d'en Roure: cim del municipi de Forallac (Baix Empordà)